32-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил на баскетбольных площадках Латвии с 7 по 20 июня 2009 года. В финальной стадии приняли участие 16 национальных сборных, разделённые на 4 группы. Победителем турнира стала сборная Франции по баскетболу. Чемпионат Европы 2009 являлся отборочным этапом на первенство мира 2010.

Арены

Участники

Групповой этап

Группа A (Лиепая) 

1 тур

2 тур

3 тур

Группа B (Лиепая) 

 1 тур

2 тур

3 тур

Группа C (Валмиера) 

 1 тур

2 тур

3 тур

Группа D (Валмиера) 

1 тур

2 тур

3 тур

Раунд 1/8 финала

Группа E (Рига) 

1 тур

2 тур

3 тур

Группа F (Рига) 

1 тур

2 тур

3 тур

Игры Плей-офф (Рига) 
{{Турнир8

|cuartos=
|semifinal=
|final=

|17 июня 2009||61||42
|18 июня 2009| (ОТ) |69||64
|17 июня 2009| |68| (ОТ)|70
|18 июня 2009||51||49

|19 июня 2009||60|  |77
|19 июня 2009||56||64

|20 июня 2009||53||57|20 июня 2009||63| |56
}}

 Четвертьфинал 

 Полуфинал 

 Матч за 3-е место 

 Финал 

 Классификация (Рига) 

 Матчи за 5-8 место 

 Матч за 7-е место 

 Матч за 5-е место 

 Призёры 

 Медалисты 

 Символическая сборная чемпионата среди женщин Европы 2009 
  Эвантия Мальци
  Селин Дюмерк
  Светлана Абросимова
  Анете Екабсоне-Жогота
  Сандрин Груда

 Статистика Самые результативные игроки'''

Итоговая таблица

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Евробаскет 2009
 Чемпионат Европы 2009 на сайте архива ФИБА

2009
2009 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в Латвии
Июнь 2009 года
Спорт в Латвии в 2009 году
Баскетбол